Fontana delle Rane (Bolzano)
Fontana delle Rane (Monza)
Fontana delle Rane (Roma)
Fontana delle Rane (Vienna)